

Palmarès 
McDonald's All-American (2019)

Collegamenti esterni